Genlisea är ett släkte av tätörtsväxter. Genlisea ingår i familjen tätörtsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tätörtsväxter
Genlisea